Стефаново — топоним, населённый пункт.

Белоруссия 
 Стефаново — хутор, Друевский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Стефаново — деревня, Подсвильский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Стефаново — деревня, Миорский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Стефаново — деревня, Ходоровский сельсовет, Горецкий район, Могилёвская область

Болгария 
 Стефаново — в Габровской области;
 Стефаново — в Добричской области;
 Стефаново — в Ловечской области;
 Стефаново — в Перникской области.

Россия 
 Стефаново — деревня в Невельском районе Псковской области.

Польша

Варминско-Мазурское воеводство 
 Стефаново — поселение в гмине Ожиш Пишского повята;

Великопольское воеводство 
 Стефаново — поселение в гмине Казимеж-Бискупи Конинского повята;
 Стефаново — сельский округ в гмине Збоншинь Новотомыского повята;

Куявско-Поморское воеводство 
 Стефаново — поселение в гмине Хоцень Влоцлавского повята;
 Стефаново — поселение в гмине Иновроцлав Иновроцлавского повята;
 Стефаново — сельский округ в гмине Бытонь Радзеювского повята;

Мазовецкое воеводство 
 Стефаново — сельский округ в гмине Лешноволя Пясечинского повята;

Подляское воеводство 
 Стефаново — поселение в гмине Сидра Сокульского повята.

См. также